Pablo Daniel Osvaldo (Buenos Aires, 1986. január 12. –) argentin származású olasz labdarúgó. Visszavonulása után zenei karrierbe kezdett, majd 2020-ban a Banfield játékosa lett.

Pályafutás

A válogatottban

Játékstílusa

Magánélete

Sikerei, díjai
Atalanta
Serie B bajnok: 2005–06
Roma
Olasz kupa döntős: 2012–2013
Juventus
Serie A bajnok: 2013–2014
Boca Juniors
Primera División bajnok : 2015
Argentin kupa győztes: 2014–15 
Argentin szuperkupa győztes: 2015 
Olasz U21
Touloni Ifjúsági Torna győztes: 2008

Statisztikái

klub

A válogatottban

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Argentin labdarúgók
Olasz labdarúgók
Olasz származású argentinok
Honosított olaszok
Labdarúgócsatárok
Az Atalanta BC labdarúgói
A Lecce labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
A Bologna labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
Az AS Roma labdarúgói
A Southampton labdarúgói
A Juventus labdarúgói
Az Internazionale labdarúgói
1986-ban született személyek
Argentin-olasz kettős állampolgárok
Élő személyek
A Huracán labdarúgói
A Banfield labdarúgói
Buenos Aires-iek